Nebelhorn Trophy 2017 – piąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 27 do 30 września 2017 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.

Były to drugie i zarazem ostatnie po Mistrzostwach Świata 2017 zawody, podczas których państwa mogły uzyskać kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 w Pjongczangu. W momencie obsadzania wolnych miejsc brane były pod uwagę tylko państwa, które w danej konkurencji nie miały zakwalifikowanych zawodników/pary. W odróżnieniu od mistrzostw świata podczas Nebelhorn Trophy każdy kraj mógł uzyskać tylko jedno miejsce w każdej z czterech konkurencji.

Wśród solistów triumfował Belg Jorik Hendrickx, natomiast w rywalizacji solistek Australijka Kailani Craine. W parach sportowych wygrali Rosjanie Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow, zaś wśród par tanecznych tytuł wywalczyli Brytyjczycy Penny Coomes i Nicholas Buckland.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Niemczech